Bouboule peut désigner :

Pseudonyme 

 Bouboule, nom de scène de Geneviève Juttet, une actrice française
 Bouboule, nom de scène d'Alain Chevestrier, un acteur français

Titres 

 Bouboule (1915), court métrage de Louis Feuillade avec Alice Tissot
 Bouboule (2014), film belge de Bruno Deville
 La Planète Bouboule, un album de la série de bandes dessinées Les Aventures de Tonton Eusèbe, créée par Yves Gilbert.
 Bouboule, une des premières bandes dessinées du Québec.
 Bouboule Ier, roi nègre

Autres 
 Les Bouboules, peuple de créatures imaginaires dans le jeu vidéo Little Big Adventure.
 Nestor Bouboule, personnage de Oui-Oui.
 Les Années sandwiches#Distribution
 Totoche#Les personnages principaux
Nom de scène
Surnom